Adile Sultan - principessa ottomana, figlia del sultano Mahmud II 
Adile Sultan - principessa ottomana, figlia di Şehzade Mehmed Selaheddin e nipote del sultano Murad V
Adile Hanimsultan - principessa ottomana, figlia di Naime Sultan e nipote del sultano Abdülhamid II